JBA steht für:

 JBA Motors, britischer Automobilhersteller
 Justizbetreuungsagentur in Österreich

Abkürzung